Catalogul Collinder, în astronomie, este un catalog de roiuri deschise compilat de către astronomul suedez Per Collinder. A fost publicat în 1931, anexă la articolul lui Collinder On structural properties of open galactic clusters and their spatial distribution  (titlul în română: „Despre proprietățile structurale ale roiurilor deschise din Galaxie și distibuția lor spațială”). Obiectele din catalog pot fi notate Col + numărul din catalog, sau Cr + numărul din catalog, de exemplu: "Cr 399".

Sistemul de numerotare urmărește ascensia dreaptă a obiectelor enumerate. Acest catalog nu include cele mai îndepărtate roiuri deschise descoperite în timpurile recente, precum sunt cele din apropierea Centrului Galactic; cu toate acestea, catalogul raportează aproape toate roiurile deschise de stele cunoscute. Catalogul recenzează 471 de obiecte astronomice.

Obiecte notabile din catalog
Iată câteva obiecte notabile din catalog:

Lista tuturor obiectelor Collinder

Legendă

Lista obiectelor Collinder
Obiectele marcate drept asterism nu sunt adevărate roiuri de stele și nu sunt incluse în alte cataloage.

Erori în Catalogul Collinder
Există mai multe erori în lista lui Collinder sau în referințele acestei liste. De exemplu, Cr 32 = Cr 33; Cr 84 nu este NGC 2175 cum este deseori menționat (obiectul NGC este doar nebuloasa), iar existența ei „este cam îndoielnică”; poziția lui Cr 185 „este cu circa 1' prea la vest și 10' prea la nord”; Cr 220 nu este NGC 3247; Cr 234 este partea de sud a Cr 233; Cr 240 nu este NGC 3572, însă îl include; Cr 249 este uneori identificat cu IC 2944, dar este doar asociat cu el, acesta din urmă fiind o nebuloasă; poziția lui Cr 275 este decalată; Cr 371 nu este NGC 6595; Cr 427 nu este NGC 7023; nici Cr 429 nu este NGC 7023 și, de fapt, nu există; iar Cr 470 nu este IC 5146.

Note

Legături externe

  Versiune adnotată a catalogului Collinder, de către Thomas Watson

Vezi și
 Listă a cataloagelor astronomice

Collinder
Roiuri deschise
Obiecte Col